Куре — город в Японии.
 Куре — уезд в Южной Корее.
 Куре — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Куре — атолл в северной части Гавайских островов.

 Куре, Дани (род. 1990) — венесуэльский футболист.
 Куре, Урве (1931—2016) — эстонская шахматистка, трехкратная чемпионка Эстонии.